L'edizione 1962-1963 della Milli Lig vide la vittoria finale del Galatasaray Istanbul.

Capocannoniere del torneo fu Metin Oktay (Galatasaray Istanbul), con 38 reti.

Gironi preliminari

Gruppo rosso

Gruppo bianco

Classifica finale

Verdetti 
 Galatasaray Istanbul Campione di Turchia 1962-1963.
 Galatasaray Istanbul ammesso alla Coppa dei Campioni 1963-1964.
 Karagümrükspor, Şeker Hilal , Vefaspor e Yeşildirekspor retrocesse in Türkiye 2.Lig.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1962
Calcio nel 1963
Campionato turco di calcio